Die ADAC GT Masters 2012 war die sechste Saison der ADAC GT Masters. Es wurden an acht Rennwochenenden 16 Läufe durchgeführt. Der erste Lauf fand am 30. März in Oschersleben und der Finallauf am 30. September auf dem Hockenheimring statt. Die Rennen wurden in Deutschland, in den Niederlanden und Österreich gefahren.

Die Fahrerwertung gewannen Sebastian Asch und Maximilian Götz mit 167 Punkten in einer Mercedes-Benz SLS AMG GT3. Die Teamwertung gewann das kfzteile24 MS Racing Team mit 189 Punkten.

Die Amateur-Wertung gewann Swen Dolenc mit 295 Punkten.

Starterfeld 
Folgende Fahrer und Teams sind in der Saison gestartet:

Rennkalender und Ergebnisse

Meisterschaftsergebnisse

Punktesystem 
Punkte wurden an die ersten 10 klassifizierten Fahrer in folgender Anzahl vergeben:

Fahrerwertung 
Insgesamt kamen 62 Fahrer in die Punktewertung.

Teamwertung 
Es kamen 20 Teams in die Punktewertung.

Weblinks 

 Offizielle Website des ADAC GT Masters

Einzelnachweise 

2012
Motorsportsaison 2012